Лондонски протокол може да се отнася за:

 Шест лондонски протокола, за уточнения и изменения в статута и границите на бъдещото Кралство Гърция в хода на Гръцката война за независимост, завършили с Константинополския договор
 Лондонски протокол (1830) решава създаването на независимо Кралство Гърция
 Лондонски протокол (1877), споразумение между Великите сили за решаването на Източната криза
 Лондонски протокол (1944) от 12 септември 1944 г. между Съюзниците за разделянето на Германия на три окупационни зони